BHE peut faire référence à :
 barrière hémato-encéphalique, en anatomie ;
 Bloc des réfugiés, un parti politique allemand actif dans les  ;
 .